Фань:

 Фань — деревня в Альшеевском районе Башкортостана, относится к Казанскому сельсовету.
 Фань — несколько омонимичных китайских фамилий (кланов).